Sainte-Cécile puede referirse a: 

 Sainte-Cécile, comuna francesa situada en Indre.
 Sainte-Cécile, comuna francesa situada en Mancha.
 Sainte-Cécile, comuna francesa situada en Saona y Loira.
 Sainte-Cécile, comuna francesa situada en Vendée.